Ereignis steht für:

 Ereignis, ein Geschehnis – verschiedene Bedeutungen
 Ereignis (Wahrscheinlichkeitstheorie), Zufallsereignis
 Ereignis (Programmierung), Softwaretechnik
 Ereignis (UML), Element in der Unified Modeling Language

Siehe auch:
 Ereignisraum (Begriffsklärung)
 Das Ereignis (Begriffsklärung)